Molekulska formula -{C17H14O5}- se može odnositi na:

 Fumarin
 Pterokarpin